Chesterville kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Chesterville (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 
 Chesterville, Ontario

USA 

 Chesterville, Maine, Franklin County, 
 Chesterville, Ohio, ort, Morrow County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar